Кайрелл () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Кайрелл мак Муйредайг Муйндейрг — король Ульстера (503/509—526/532)
 Кайрелл мак Фиахрай — король Ульстера (810—819)